Castellnovo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellnovo (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Castellnovo (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar